Nikitin (russisch ) oder Nikitina (, weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Afanassi Nikitin († 1472), russischer Kaufmann und Entdecker

 Alexei Walerjewitsch Nikitin (* 1992), russischer Fußballspieler
 Andrei Timurowitsch Nikitin (* 1974), russischer Schachspieler
 Basil Nikitin (1885–1960), russischer Orientalist und Politiker
 Boris Nikitin (* 1979), Schweizer Theaterregisseur und -kurator

 Dmytro Nikitin (* 1999), ukrainischer Hochspringer

 Jurij Nikitin (* 1978), ukrainischer Trampolinturner
 Ljubow Igorewna Nikitina (* 1999), russische Freestyle-Skierin
 Maksym Nikitin (* 1994), ukrainischer Eiskunstläufer
 Nikita Alexandrowitsch Nikitin (* 1986), russischer Eishockeyspieler

 Nikolaj Nikitin (* 1974), deutscher Filmkurator
 Pjotr Iwanowitsch Nikitin (1912–2000), russischer Offizier
 Sergei Alexejewitsch Nikitin (* 1950), sowjetisch-russischer Kriminalist und Bildhauer
 Sergei Nikolajewitsch Nikitin (1851–1909), russischer Geologe
 Stanislaw Igorewitsch Nikitin (* 1995), russischer Freestyle-Skier
 Waleri Alexandrowitsch Nikitin (1939–2002), russischer Eishockeyspieler

 Wladilen Walentinowitsch Nikitin, sowjetischer Politiker 

 Yuri Nikitin (* 1939), ukrainisch-russischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Nikitin-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Nikitin-Methode, Modell zur kindlichen Früherziehung
 Nikitinas, litauischer männlicher Familienname